Mistrzostwa Azji i Strefy Pacyfiku w Curlingu 2015 rozegrane zostały między 7 a 14 listopada 2015, w Ałmaty, w Baluan Sholak Sports Palace.

W zawodach wzięło udział 13 drużyn (5 kobiecych i 8 męskich). Do mistrzostw świata 2016 zakwalifikowały się dwa najlepsze zespoły męskie i kobiece.

W konkurencji męskiej zastosowano standardowy system kołowy. W przypadku pań, tak jak we wcześniejszych edycjach rozgrywane były dwie rundy każdy z każdym. W półfinałach pary 1-4 i 2-3 grały do 2 (mężczyźni) lub 3 (kobiety) wygranych meczów.

Złote medale zdobyły Japonki (Satsuki Fujisawa), które po pokonały 8:7 Koreanki (Kim Ji-sun). Na najniższym stopniu podium uplasowały się Chinki (Liu Sijia). W konkurencji panów triumfowali reprezentanci Korei Południowej (Kim Soo-hyuk), zwyciężając w finale 11:7 Japończyków (Yusuke Morozumi). 3. miejsce zajęli Chińczycy (Zang Jialiang).



Kobiety

Reprezentacje

Round Robin 
 Klasyfikacja po Round Robin

Sesja 1. 
8 listopada 2015; 16:30

Sesja 2. 
9 listopada 2015; 9:00

Sesja 3. 
9 listopada 2015; 14:30

Sesja 4. 
10 listopada 2015; 9:00

Sesja 5. 
10 listopada 2015; 14:30

Sesja 6. 
11 listopada 2015; 9:00

Sesja 7. 
11 listopada 2015; 14:30

Sesja 8. 
12 listopada 2015; 9:00

Sesja 9. 
12 listopada 2015; 14:30

Sesja 10. 
13 listopada 2015; 9:00

Tie-breaker 
13 listopada 2015; 19:00

Play-off

Półfinały

1-4 
14 listopada 2015; 9:00

2-3 
14 listopada 2015; 9:00

Mały finał 
14 listopada 2015; 14:30

Finał 
14 listopada 2015; 14:30

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
9 listopada 2015; 14:30

Sesja 2. 
10 listopada 2015; 9:00

Sesja 3. 
10 listopada 2015; 14:30

Sesja 4. 
11 listopada 2015; 9:00

Sesja 5. 
11 listopada 2015; 14:30

Sesja 6. 
12 listopada 2015; 9:00

Sesja 7. 
12 listopada 2015; 14:30

Tie-breaker 
13 listopada 2015; 14:30

Play-off

Półfinały

1-4 
13 listopada 2015; 19:00

2-3 
13 listopada 2015; 19:00

Mały finał 
14 listopada 2015; 9:00

Finał 
14 listopada 2015; 9:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2015/2016 w curlingu

Bibliografia 
 
 

2015
2015 w curlingu
2015 w Kazachstanie
Curling w Kazachstanie
Sport w Ałmaty